Щурите съседи () е испански телевизионен сериал, произведен от Miramon Mendi и излъчен по Антена 3 от 7 септември 2003 г. до 6 юли 2006 г. Макар веригата да не се е надявала на голям успех, стана звезда на канала. Поредицата има голям успех и е обявена за най-гледания сериал от годините 2005 и 2006. В България всички сезони са излъчени през 2010 г. по BTV, и често се повтарят по BTV comedy. Единствено 31-вият епизод (С02 Е14) не е излъчен. По-долу е списъкът на всички епизоди, с оригиналните им заглавия и номера.

Общ преглед

Сезон 1: 2003

Сезон 2: 2004

Сезон 3: 2004 – 2005

Сезон 4: 2005 – 2006

Сезон 5: 2006

Герои

Статистика 
 Най-дълъг сезон:
 – Сезон 3 (33 епизода)
 Най-кратък сезон:
 – Сезон 5 (13 епизода)
 Най-малко гледан сезон:
 – Сезон 1 (Според дял на екрана);
 – Сезон 5 (Според броя на зрителите)
 Най-гледан епизод:
 – Сезон 3 епизод 8 (39) – „Érase un famoso“ (И се яви звезда) – 371 000 / 43,1 %. Излъчване: 24 ноември 2005
 Най-малко гледан епизод:
 – Сезон 1 епизод 2 (2) – „Érase una reforma“ (Ремонтът) – 2 504 000 / 17,8 %. Излъчване: 14 септември 2003

Източници 
 Episodios de Aquí no hay quien viva Fandom

Списъци с епизоди на комедийни сериали